Daniel Rémy, né à Cambrai, est un violoniste français.

Biographie 

Il commence ses études musicales au Conservatoire de sa ville natale et, dès 10 ans, fait ses premières armes de jeune violoniste à la Société symphonique cambrésienne dirigée par son père Marcel Rémy. À 15 ans, il entre au Conservatoire de Paris où il obtient plusieurs premiers prix : violon (classe de Gabriel Bouillon), musique de chambre avec Jacques Février, quatuor professionnel avec Joseph Calvet et diplôme de pédagogie.

Dès sa sortie du Conservatoire, plusieurs orchestres de chambre l’accueillent : Paul Kuentz, Jean-François Paillard, Maurice Hewitt, etc. En 1955, il intègre l’Orchestre de l’Association des Concerts Lamoureux alors dirigé par Igor Markevitch.

Après son service militaire en Algérie, il entre en 1961 à l’Orchestre National de l’ORTF (aujourd'hui Orchestre national de France) jusqu’en 1974. Nombreuses tournées à l’étranger : Europe, É.-U., URSS, Amérique latine, Canada, Iran, Japon etc. Il entre en 1974 à l’Orchestre de chambre de l’ORTF en tant que violon solo avant d’intégrer un an plus tard l’Orchestre de l’Opéra de Paris où il deviendra deuxième soliste.

Passionné par la musique de chambre et en particulier par le quatuor à cordes, il fonde en 1974 le « Quatuor français » qui se produira en France et à l’étranger dans un large répertoire classique et romantique. L’Opéra de Paris engagera le Quatuor Français pour une série de ballets sur le Quatuor de Verdi. Laissant aussi une très large place à la musique contemporaine, le Quatuor français créera de nombreuses œuvres : György Ligeti, Luigi Nono, Pascal Dusapin, Philippe Manoury, Paul Méfano, Cristóbal Halffter, etc.

Fréquemment appelé par Pierre Boulez à l’Ensemble intercontemporain, violon solo de l’ensemble 2E2M dirigé par Paul Méfano, Daniel Rémy participera en tant que soliste à de nombreuses créations.

Musicien érudit, très engagé auprès des jeunes, titulaire des CA de violon et de musique de chambre en 1974, Daniel Rémy enseignera pendant de nombreuses années dans les conservatoires de la Ville de Paris.

Ardent défenseur de sa profession, Daniel Rémy se mettra au service de cette cause durant toute sa carrière professionnelle, dans le cadre de responsabilités syndicales au sein des différents orchestres.

Liens externes 

Violoniste classique français
Orchestre de l'Opéra national de Paris
Naissance en 1934
Naissance à Cambrai